Anna Weber-van Bosse (1852-1942), wetenschapper
 Christine Bakker-van Bosse (1884-1973), feminist
 Marie Bilders-van Bosse (1837-1900). schilder
 Pieter Philip van Bosse (1809-1879), liberaal politicus en Minister van Financiën
 Sara Stracké-van Bosse (1837-1922), beeldhouwer, schilder
 Theodora van Bosse (1874-1953), schilder, etser